La Baranja ou Baranya est une région située à cheval entre la Hongrie (comitat de Baranya) et la Croatie (comitat d'Osijek-Baranja).
 Baranja est un village du Népal.